Jacques Hébert peut désigner :
 Jacques-René Hébert (1757-1794), plus couramment appelé Jacques Hébert, journaliste et homme politique français ;
 Jacques Hébert (1920-2018), compagnon de la Libération et député-maire de Cherbourg-Octeville ;
 Jacques Hébert (1923-2007), un journaliste et sénateur canadien ;
 Jacques Hébert (1946-), présentateur de télévision à l'ORTF, puis à TF1.